

События

По расположению

Римская империя 
 Консулы Имп. Цезарь Домициан и Квинт Петилий Руф Сабин. Консул-суффект Гай Вибий Крисп (вместо Руфа).
 Домициан стал также Римским консулом.
 В Риме запрещена кастрация рабов.
 Римский император Домициан сразился с германским племенем хаттов. Его победа позволила создать укреплённые форты вдоль границы.
 Домициан совершил поход против хаттов. К Риму присоединены «Декуматские поля» — клин германских земель между Рейном и Дунаем. Начало строительства линии укреплений между Рейном и Дунаем.
 Домициан развёлся с женой Домицией, изобличив в связи с актёром Парисом, но затем вновь взял её к себе, а Париса казнил.
 Одна из возможных дат Битвы у Граупийских гор (83 или 84 год). Согласно Тациту со стороны бритонцев пало 10000 человек, а со стороны римлян 360.
Хань и Хунну:
 Хуннский старейшина Гилюс подчиняется Китаю, вместе со своим родом.

Скончались 
 Марк Помпей Сильван Стаберий Флавиан — политический деятель Римской империи, Консул-суффект 45 года
 Руф — святой епископ Капуи (80—83), засечён насмерть розгами

См. также